Мишак — фамилия. Известные носители:

 Мишак, Валентина Григорьевна (1942—2022) — советская волейболистка;
 Мишак, Денис (род. 1995) — словацкий гребец-байдарочник.